Non c'è tempo per morire (No Time to Die) – film di guerra del 1958 diretto da Terence Young
 Non c'è tempo per morire (No Time to Die) – episodio speciale di Colombo
 Non c'è tempo per morire (Devil May Care) – romanzo di Sebastian Faulks del 2008